

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Brogan (1984- ) est un joueur Irlandais de Football gaélique ;
 Donna Brogan (1939-), statisticienne américaine ;
 Michelle Brogan (1973- ) est une ancienne joueuse australienne de basket-ball ;
 Sonny Brogan (1907-1965) fut un accordéoniste irlandais.

Homonymie de patronyme